«Depresīvā pilsēta» — п'ятий студійний альбом латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущений у 1986 році.

Список композицій 
 «Casio Song» (trad., arr. Casio VL-1, слова Roberts Gobziņš) — 1:20
 «Rudens pastaiga» (Ingus Baušķenieks) — 4:35
 «Neaizmirstams brīdis» (Baušķenieks) — 4:45
 «Xipermah» (Baušķenieks) — 3:20
 «Brīnišķā zupa» (Baušķenieks/Andris Kalniņš/Mārtiņš Rutkis/Viesturs Slava/Zigmunds Streiķis) — 4:30
 «Mākoņu sniegs» (Slava/Gobziņš) — 3:25
 «Latīņu maiznieki» (Baušķenieks/Gobziņš/Rišķis/Slava/Streiķis) — 7:50
 «Pedal Art #2» (Baušķenieks) — 3:05
 «Nevaru saprast tā neko» (Baušķenieks/Streiķis) — 4:35
 «Frustrācijas» (Baušķenieks) — 4:10
 «Tu mana jau» (Baušķenieks) — 4:25

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎- Depresīvā Pilsēta 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki